Манвелян — армянская фамилия. Известные представители:
 Манвелян, Грант Левонович — режиссёр и актёр, Заслуженный деятель искусств Армянской ССР.
 Манвелян, Левон Георгиевич (1864—1919) — армянский поэт и драматург.
 Манвелян, Манвел Гарегинович (1913—1985) — академик НАН Армении.
 Манвелян, Микаэл Георгиевич (1877—1944) — актёр и драматург.
 настоящая фамилия французской актрисы Рози Варт.